Mistrzostwa Chile w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 13, 14 i 15 maja w Santiago.

Rezultaty

Bibliografia 
  
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Chile
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce